Humphreys County er navnet på 2 counties i USA:

 Humphreys County, Mississippi
 Humphreys County, Tennessee